Карбелашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
Представители семьи Карбелашвили в конце XVIII — 1-й трети XX века были известными священнослужителями, пятеро из них впоследствии прославлены в лике святых. Выходцы из села Карби (провинция Саамилахвро, историческая область Шида-Картли, Грузия). По месту происхождения рода представитель старшего поколения этой семьи Петре получил прозвище Карбела, от которого образовалась фамилия.
 Карбелашвили, Василий Григорьевич (Стефан Бодбели, 1858—1936) — грузинский исповедник, епископ Бодбийский, позже Алавердский (ГПЦ), певчий, педагог, общественный деятель, собиратель древностей.
 Карбелашвили, Давид (1987) — грузинский самбист и дзюдоист.
 Карбелашвили, Мери Шалвовна (1927—2006) — грузинский советский искусствовед.